No es posible forzar un mate con dos caballos y rey, la razón es que el caballo no puede hacer jugadas de espera —no puede triangular—, como sucede en el mate de caballo, alfil y rey contra rey, el mate de dos alfiles y rey contra rey y hasta el mate de torre y rey contra rey. No obstante si el rey débil queda en una posición muy mala o juega muy mal se pueden dar varias figuras de mate. Sin embargo, el final de dos caballos y rey contra rey y peón se puede ganar en algunas ocasiones.

Referencias 

Bibliográficas:

Caballo, dos